Sezures pode ser:

 Sezures - freguesia no concelho de Penalva do Castelo, Portugal
 Sezures - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal

Desambiguação